Jméno Dětřich II. může označovat více osob:
 Dětřich II. (opat) – opat Zábrdovického kláštera v letech 1262–1264
 Dětřich II. Lužický (1142–1185) – markrabě lužický